The Painting – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Painting – cortometraggio del 1984 diretto da Robert Beavers
The Painting – film del 2001 diretto da Peter Manoogian e Joshua D. Rose (come Josh Rose)